Cattedrale della Resurrezione – chiesa di Barysaŭ
 Cattedrale della Resurrezione – chiesa di Biškek
 Cattedrale della Resurrezione – chiesa di Brasilia
 Cattedrale della Resurrezione – chiesa di Coriza
 Cattedrale della Resurrezione – chiesa di Évry
 Cattedrale della Resurrezione – chiesa di Podgorica
 Cattedrale della Resurrezione – chiesa di San Pietroburgo
 Cattedrale della Resurrezione – chiesa di Tokyo

 Cattedrale della Resurrezione del Signore – chiesa di Narva

Pagine correlate 
 Chiesa della Resurrezione